Cen Pi és un personatge de ficció de la novel·la històrica del Romanç dels Tres Regnes de Luo Guanzhong. En el llibre ell és un general militar servint sota el senyor de la guerra Yuan Tan. Que havia provat ser el millor guerrer de Yuan matant a molts líders de bandits Wuhuan en diverses ocasions. Quan Yuan Tan va entrar en guerra amb Yuan Shang, Cen va ser designat per dirigir l'exèrcit d'avantguarda de Yuan Tan. En batalla ell desafiaria als generals de Yuan Shang a un duel. El general de Yuan Lü Kuang n'acceptà el desafiament i va acabar derrotant i matant a Cen després de tres rondes de combat.

Vegeu també 
 Llista de persones relacionades amb els Tres Regnes

Referències 
 Luo Guanzhong. Romanç dels Tres Regnes, Capítol 32.

Persones de ficció dels Tres Regnes